

Ландкварт — регіон в кантоні Граубюнден
 Ландкварт — громада в кантоні Граубюнден